Кукловод (), настоящее имя Филипп Мастерс () — вымышленный суперзлодей американских комиксов издательства Marvel Comics. Наиболее известен как один из старейших врагов Фантастической четвёрки, а также отчим Алисии Мастерс, возлюбленной Существа.

На протяжении многих лет с момента его первого появления в комиксах персонаж появлялся в других медиа продуктах, включая мультсериалы и видеоигры.

История публикаций 
Кукловод был создан сценаристом Стэном Ли и художником Джеком Кирби, дебютировав в The Fantastic Four #8 (Ноябрь 1962). Его фамилия, Мастерс, была раскрыта на странице c письмами фанатов в Fantastic Four # 42 (Сентябрь 1965). Её придумал читатель, получивший сатирическую награду Marvel No-Prize. История происхождения Кукловода была раскрыта в Marvel Team-Up #6 (Январь 1973).

Вне комиксов

Телевидение 
Боб Холт озвучил Кукловода в мультсериале «Невероятный Халк» 1982 года. 
Кукловод появляется в эпизоде «Происхождение Фантастической четвёрки» мультсериала «Фантастическая четвёрка» 1994 года, где его озвучил Нил Росс.
В мультсериале «Фантастическая четвёрка: Величайшие герои мира» 2006 года Кукловода озвучил Элвин Сандерс.

Кино 
В расширенной версии фильма «Фантастическая четвёрка» 2005 года Существо замечает кукол в художественной галереи Алисии, которые, по словам девушки, принадлежали её отцу. 
Кукловод мог появиться в одном из будущих фильмов про Фантастическую четвёрку от студии 20th Century Fox.

Видеоигры 
Кукловод, озвученный Джеймсом С. Матисом III, является одним из антагонистов игры Fantastic Four 2005 года.

Критика 
В 2009 году Time включил Кукловода в «топ 10 самых странных персонажей Marvel».

Примечания

Ссылки 
 Кукловод на Marvel.com
 Кукловод на Marvel Wiki
 Кукловод на Comic Vine

Персонажи комиксов, появившиеся в 1962 году
Персонажи, созданные Джеком Кирби
Персонажи, созданные Стэном Ли
Вымышленные кукольники
Вымышленные учёные
Вымышленные скульпторы
Суперзлодеи Marvel Comics